FC Dallas je americký fotbalový klub z Texasu hrající Major League Soccer. Tým do roku 2005 hrál své domácí zápasy v Dallasu, od sezony 2005 se přesunuli na nově postavený Toyota Stadium ve Friscu, které se nachází v metropolitní oblasti Dallas–Fort Worth přibližně 40 kilometrů od centra Dallasu.

Historie 
Tým byl založen v roce 1996 jako Dallas Burn do nově vznikající ligy Major League Soccer.

Soupiska 
Pro sezonu 2020

Češi v klubu

Umístění v jednotlivých sezonách

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy 
 

Major League Soccer
Americké fotbalové kluby
Sport v Dallasu
Fotbalové kluby založené v roce 1996